AK, Ak eller ak kan avse:

 AK – den direktvalda delen av den tvåkammarriksdag som Sverige hade åren 1867–1970, se Andra kammaren
 Ak – ett automatvapen av gevärstyp. se Automatkarbin
 AK – en amerikansk delstat, se Alaska
 AK – en studentorkester från Lund, se Alte Kamereren
 AK – en svensk statlig myndighet, se Arbetslöshetskommissionen
 AK – nyhetsprogrammet i den statligt styrda östtyska tv-kanalen DFF, se Aktuelle Kamera
 AK – polsk motståndsarmé som verkade mot tyskarna under deras ockupation av Polen 1939–1945. se Armia Krajowa
 ak- – ett svenskt preefix, se Lista över prefix i svenskan
 ak – tidsangivelser vid akademiska sammanhang, se akademisk kvart